Mólotov o Molotov puede referirse a:
Viacheslav Mólotov, Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial.
El pacto Ribbentrop-Mólotov de no agresión entre la URSS y la Alemania nazi.
Mólotov, nombre antiguo de la ciudad rusa de Perm.
El Cóctel molotov, una bomba incendiaria.
La banda de rock mexicana Molotov.
Molotov, publicación mensual que se editó en Madrid entre 1998 y 2002.
Mólotov (1941), crucero ligero soviético de la clase Kirov construido en 1941.